Stephens megye (Georgia) 
Stephens megye (Oklahoma) 
Stephens megye (Texas)

Kapcsolódó szócikkek 
Stevens megye (egyértelműsítő lap)